Хлопков — фамилия и топоним.

Известные носители 
 Хлопков, Александр Валерьевич (род. 1968) — советский музыкант, певец, продюсер.
 Хлопков, Николай Михайлович (1908—1998) — советский композитор, дирижёр, музыкальный педагог.
 Хлопков, Юрий Иванович (1946—2016) — учёный-математик (аэрогидродинамика).

Топоним 
 Хлопков — село, входит в Барышевский район Киевской области Украины.

См. также 
 Хлопкин